Attilio Trebbi – politico italiano
Cesare Mauro Trebbi – pittore italiano
Danila Trebbi – attrice italiana
Faustino Trebbi – architetto e pittore italiano
Ivanne Trebbi – politica italiana
Mario Trebbi – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Osvaldo Trebbi – calciatore italiano
Pio Trebbi, meglio noto come Pio – cantante italiano
Trebbi – località toponomastica orbitante attorno alla frazione Galciana di Prato